Клишино — топоним:

Белоруссия 
 Клишино — деревня в Крупском районе Минской области.

Россия 
 Калужская область
 Клишино — деревня в Ферзиковском районе.
 Курская область:
 Клишино — посёлок в Льговском районе.
 Клишино — деревня в Железногорском районе.
 Московская область
 Клишино — деревня в Волоколамском районе.
 Клишино — деревня в городском округе Озёры.
 Новгородская область
 Клишино — село в Любытинском районе
 Рязанская область
 Клишино — посёлок в Рыбновском районе.
 Псковская область
 Клишино — село в Себежском районе.
 Смоленская область
 Клишино — посёлок в Духовщинском районе.
 Тульская область:
 устаревшее название деревни Клищино Алексинского р-на.